Municipio de Grassy Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Grassy Creek (condado de Ashe, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ashe.
 Municipio de Grassy Creek (condado de Mitchell, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Mitchell.